Дивакар (, ) — индийские фамилия и личное имя.

Имя 
 Рам, Дивакар (более известен как Дивакар) — индийский игрок в хоккей на траве, член национальной сборной на чемпионате мира 2010 года.

Фамилия 
  (род. 1991) — индийский киберспортсмен, член национальной сборной на показательных выступлениях на Летних Азиатских играх 2018 года.
  (род. 1982) — индийский крикетчик, участник турнира по крикету первого класса «Ранджи» в составе сборных штатов Бихар и Джаркханд.
  — индийский правозащитник и общественный деятель, генеральный секретарь Национальной кампании за права неприкасаемых.
  (род. 1971) — индийский политик, депутат нижней палаты Парламента Индии (2014—2019).
  (также известен как Р. Р. Дивакар; 1894—1990) — индийский политик и писатель, министр информации и телерадиовещания Индии (1949—1952), губернатор штата Бихар (1952—1957), депутат верхней палаты Парламента Индии (1952, 1962—1968), председатель жюри Национальной кинопремии Индии (1955, 1962).